Gámbita kan syfta på:

Colombia 

 Gambita (kommun i Colombia), Santander, 
 Gámbita (ort i Colombia), Santander,